Creysse kan syfta på:
 Creysse, Dordogne
 Creysse, Lot